Алексей Макеев:
 Макеев, Алексей Васильевич (1924—1943) — советский военный, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Макеев, Алексей Викторович (Alextime; род. 1974) — российский блогер и видеоблогер.
 Макеев, Алексей Трофимович  (1902—1942) — член бюро Коми Обкома ВКП(б), член "право-троцкистской организации", военный комиссар Усть-Усинского восстания. Погиб в бою с частями НКВД.
 Макеев, Алексей Филиппович  (1913—1979) — учитель географии, член руководства Кенгирским восстанием, перешедший на сторону администрации.   
 Макеев, Алексей — псевдоним коллектива писателей детективных романов. Продолжатели творчества Николая Леонова.